

Persone 
 Cæcilie Norby – cantante danese
 Ellen Trane Nørby – politica danese
 Ghita Nørby – attrice danese
 Søren Norby – ammiraglio danese

Altro 
 Norby – serie televisiva degli anni cinquanta